Ylijärvi kan syfta på: 

Namnet är finskt och kan på svenska översättas med Översjön eller Övre sjön.

Finland
 Iso Ylijärvi och Pieni Ylijärvi, Kajanaland
 Ylijärvi (sjö i Finland, Södra Karelen)
 Ylijärvi (sjö i Finland, Lappland)

Sverige

Ylijärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 752186-178871), sjö i Pajala kommun,  (5,97 ha)
Ylijärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 752223-178869), sjö i Pajala kommun,  (3,67 ha)
Ylijärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (86,8 ha)

Se även 
Övre Sjön
Översjön
Padjejaure (på samiska)

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn